Дми́трий Гео́ргиевич Кно́рре (28 июля 1926 года, Ленинград — 5 июля 2018 года, Москва) — советский и российский учёный в области химической кинетики, молекулярной биологии и биоорганической химии, доктор химических наук, профессор.

Академик АН СССР (1981; член-корреспондент 1968). Лауреат Ленинской премии (1990), премии Совета Министров СССР (1987) и премии Правительства Российской Федерации (2000). Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2003).

Сын профессора Г. Ф. Кнорре, брат биолога А. Г. Кнорре.

Биография 
Дмитрий Георгиевич Кнорре родился 28 июля 1926 года в Ленинграде. В 1947 году окончил Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева, а в 1951 году — аспирантуру Института химической физики АН СССР. В 1967 защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора химических наук; с 1969 года — профессор.

С 1951 года работал в Институте химической физики АН СССР, с 1961 — в Новосибирском институте органической химии СО АН СССР (в 1951—1955 гг. — младший научный сотрудник, в 1956—1960 гг. — старший научный сотрудник, в 1960—1984 гг. — заведующий лабораторией химии нуклеиновых кислот, в 1984—1996 гг. — директор Новосибирского института биоорганической химии, созданного на базе лаборатории.

С 1967 по 1984 годы был деканом факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ).

26 ноября 1968 года избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а 29 декабря 1981 года — действительным членом АН СССР (с 1991 года — РАН) по Отделению биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений. После 1996 года — советник РАН.

Член редколлегии журналов «Успехи химии» и «Молекулярная биология».

Скончался 5 июля 2018 года после длительной болезни. Прощание и похороны прошли 14 июля 2018 на Троекуровском кладбище.

Научная деятельность 
К основным областям научных исследований Д. Г. Кнорре относятся биоорганическая химия нуклеиновых кислот и белков, молекулярная биология и химическая кинетика. Под его руководством выполнены циклы фундаментальных исследований по изучению механизмов образования пептидных, фосфодиэфирных и фосфамидных связей. Им и его учениками разработаны методы синтеза олигонуклеотидов, создан набор реакционноспособных производных олигонуклеотидов, применяемых для направленной модификации нуклеиновых кислот и компонент систем матричного биосинтеза.

Автор более 350 научных работ, включая ряд обзоров и монографий.

Принимал участие в написании учебников для вузов:
 в соавторстве с профессором Н. М. Эмануэлем — «Курс химической кинетики» (1962, затем — ещё три издания);
 в соавторстве с профессором Л. Ф. Крыловой и В. С. Музыкантовым — «Физическая химия» (1981);
 в соавторстве с профессором С. Д. Мызиной — «Биологическая химия» (1998, затем — ещё три издания; в 2000 г. награждён премией Правительства РФ в области образования);
 в соавторстве с профессором С. Д. Мызиной, профессором О. С. Фёдоровой и д. х. н. Т. С. Годовиковой — «Биоорганическая химия» (2011).

Под руководством Д. Г. Кнорре защищено свыше 60 кандидатских диссертаций, десять его учеников стали докторами наук, трое — членами РАН.

Награды 
 Орден Почёта (1999) — за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук
 Орден Ленина (1981)
 Орден Октябрьской Революции (1986)
 2 ордена «Знак Почёта» (1967, 1985)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2003)
 Лауреат Ленинской премии (1990)
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1987)
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (2000) совместно с С. Д. Мызиной
 Лауреат премии им. М. М. Шемякина АН СССР (1988) — ''за серию работ «Исследование реакций фосфорилирования, используемых в биоорганической химии»
 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (2016)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2017)

Личная жизнь 
Дочь Д. Г. Кнорре Вера Дмитриевна — научный сотрудник лаборатории биокатализа в ИБХ РАН.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте «Новосибирский академгородок»
 Биобиблиография Д. Г. Кнорре на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН 
 Интервью с академиком Дмитрием Георгиевичем Кнорре
 Деканы ФЕН на сайте ФЕН НГУ 

Химики СССР
Химики России
Биохимики России
Молекулярные биологи
Действительные члены АН СССР
Действительные члены РАН
ИХБФМ СО РАН
Выпускники Российского химико-технологического университета
Деканы факультета естественных наук Новосибирского государственного университета
Авторы учебников по химии
Сотрудники СО АН СССР
Лауреаты премии имени М. М. Шемякина
Похороненные на Троекуровском кладбище
Члены Европейской академии